Le Championnat de La Réunion de football 2012 ou championnat de Division 1 Promotionnelle est la  de la compétition.

Les clubs de l'édition 2012 

 FC Avirons	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 AS Marsouins (Saint-Leu)
 SS Rivière Sport (Saint-Louis)
 AS Possession
 Saint-Denis FC
 SS Saint-Louisienne
 US Stade Tamponnaise (Le Tampon)	
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC

Promus 
 Jeanne d'Arc
 SS Rivière Sport

Relégués de l'édition précédente 
 AJ Petite-Île
 US Bénédictine

Compétition

Classement final 

|}

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Note: Le match entre le Saint-Denis FC et la JS Saint-Pierroise a été arrêté à la  en raison d'un incident. La ligue a tranché et a donné la victoire sur tapis vert au Saint-Denis FC, 4-0.

Matchs

Meilleurs Buteurs 2012 
'''''mise à jour : '''''

Notes et références

Source

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2012

2012
Football en France en 2012
Années 2010 à La Réunion